Egvad Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Egvad Kirke (Ringkøbing-Skjern Kommune) – en kirke i Egvad Sogn i Ringkøbing-Skjern Kommune
 Egvad Kirke (Aabenraa Kommune) – en kirke i Egvad Sogn i Aabenraa Kommune